Jasenice est un toponyme qui peut désigner :

Jasenice, un village de la municipalité de Rogatica, dans la République serbe de Bosnie.

Jasenice, un village et une municipalité du comitat de Zadar ;
 Jasenice, une localité de la municipalité de Konavle, dans le comitat de Dubrovnik-Neretva.

Jasenice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.